Centro de estudio de baile ubicado en Santiago. Creada en 1918  por Don Juan Valero Fernández y Doña Elena Guzmán Sotomayor.
Su actual Director fue hijo de los fundadores, Don Sergio Valero Guzmán.

En 1985 se creó el Centro de Formación  Técnica, esta institución imparte carreras profesionales, cursos de capacitación, realiza muchas actividades y eventos culturales. Consta de dos sedes.

Carreras
Instructor en Gimnasia-Jazz      
Intérprete e Instructor en Danza-Espectáculo

Véase también 
 Anexo:Centros de formación técnica de Chile

Enlaces externos
Página oficial

Centros de formación técnica de Chile